Айрибаба (, ) — наивысшая точка хребта Койтендаг (Кугитангтау), высотой 3137 метров над уровнем моря (по некоторым источникам — 3139 м). Вершина расположена на территории Койтендагского (Чаршангинского) этрапа в Туркменистане.

Гора отличается очень крутыми склонами. Восточный склон представляет собой обрыв, практически непреодолимый для человека, из-за чего участок государственной границы Туркменистана с Узбекистаном, который здесь проходит, не охраняется.

Склоны горы покрыты арчёвыми (можжевёловыми) редколесьями и другими кустарниками. Климат умеренный. С ноября по май вершина горы покрыта снегом. Годовое количество осадков около 400 мм.

На склонах горы расположен Кугитангский (Койтендагский) заповедник.

В 2004 году туркменское название вершины (Aýrybaba) было переименовано в Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy belentligi (пик Великого Туркменбаши).

В Узбекистане гора по-прежнему называется Ayribobo cho‘qqisi.

См. также 
 Кугитангтау — горный хребет в Туркменистане.
 Кугитангский заповедник.
 Кап-Кутан — пещера на западном Кугитангтау.

Примечания

Ссылки 
 

Горы Туркменистана
Горные вершины Узбекистана
Высочайшие точки стран мира